Html Viewer 3 (hv3) — достаточно функциональный веб-браузер, который при этом остаётся очень минималистичным (размер 3,2 Мбайт). Hv3 использует движок Tkhtml и SEE (Simple ECMAScript Engine) для JavaScript. Он полностью написан на Tcl/Tk.

Программа кроссплатформенная и опубликована под свободной лицензией GNU GPL.

Поддерживаемые веб-стандарты 
Браузер поддерживает большинство современных веб-стандартов, таких как:
 HTML 4
 CSS 2.1
 JavaScript

Браузер полностью проходит Acid2 тест.

Использование
При первом запуске браузер предлагает установить hv3_polipo, небольшой веб-кэш, необязательный, но ускоряющий работу на ≈ 25%.

К особенностям браузера относятся панель древовидного представления исходного HTML-текста и режим со скрытым меню, позволяющий максимизировать пространство, отданное под показ веб-страницы. Они доступны из контекстного меню, появляющегося по нажатию правой кнопки мыши.

Поиск по странице и в сети, через поисковые системы доступен через соответствующий пункт меню, строка поиска располагается в нижней части окна приложения, над строкой статуса.

Доступность исходных текстов 
Браузер поставляется в виде starkit-файла, представляющего собой архив исходных текстов браузера на языке Tcl, и выполняемый посредством tclkit runtime свободно доступном с сайта Equi4 software (для Windows также доступен .EXE файл, включающий в себя интерпретатор Tcl/Tk и все необходимые библиотеки для исполнения).

Исходный код может быть извлечён из .kit файла и модифицирован с использованием стандартных, предназначенных для этого средств.

Также доступны исходные коды браузера в виде тарбола последнего релиза или из CVS, которые вы можете собрать самостоятельно.

См. также 
 Tkhtml
 BrowseX

Примечания

Литература 
 
 Hv3 and the art of minimalist web-browsing, Bruce Byfield, December 17, 2008, LWN.net

Ссылки 
 

Свободные браузеры
Браузеры под POSIX-системы
Свободное программное обеспечение, написанное на Tcl